O trio Revista do Samba formado em 1999, no Estado de São Paulo é formado por Letícia Coura, voz&cavaquinho, Beto Bianchi, violão&vocais e Vitor da Trindade nos instrumentos de percussão e vocais.

Características 
O repertório mescla um amplo trabalho de composição e pesquisa do samba, envolvendo canções com uma roupagem contemporânea, em um estilo próprio de criação. Tem cinco CDs gravados, o primeiro, "Revista do Samba" de 2002, traz grandes clássicos do gênero. O segundo, "Outras Bossas" em 2005, reúne suas próprias composições, novos autores, clássicos e autores não restritos ao samba. O terceiro cd, "Revista Bixiga Oficina do Samba" – lançado em 2006, é um projeto especial patrocinado pela Petrobras, dedicado aos sambas do bairro do Bexiga em São Paulo. O quarto é um projeto conjunto com a banda Tante Hortense de Marselha – França. Fez parte do Ano da França no Brasil e resultou no cd "Hortênsia Du Samba" – 2009/2011, parceria de composição e arranjos, lançado em tournée na França em 2011.

Apresentações 
De suas turnês, destacam-se apresentações no Brasil, Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, Ásia e África – tais como temporada de abertura do novo Bar Brahma - São Paulo - Brasil, 2002, Karneval der Kulturen – Berlim - Alemanha – 2002, Strictly Mundial 2003 – Marselha, França - 2003, APAP – Nova York – EUA – 2004, Stimmen04 (Alemanha), Val Latina e Parque La Villete, Jazz à Vienne – França 2005 (dentro do Ano do Brasil na França), Minta Festival (Tel Aviv – Israel 2005), Samba Syndrom 2005 a convite da Landesmusik Akademie de Berlim, Alemanha, ministrando masterclasses sobre o violão, percussão e cavaquinho no samba, SESCs – no estado de São Paulo, Lakasa – Point-a-Pitre – Guadeloupe – French Isles – Caribe – 2005, World of Performing Arts Festival - Paquistão 2006, Teatro Rival Petrobras – Rio de Janeiro 2006, Førde Folk Music Festival – Noruega – 2006, Teatro Oficina – São Paulo, Festival Village Tropical – Genebra – Suíça - 2007, Festival Latino – Turim – Itália 2007, Festival du Désert – Oasis de Merzouga Marrocos – 2007, Festival Mawazine – Rabat – Marrocos – 2007, Virada Cultural Paulista - Mogi das Cruzes e Assis -, e Belo Horizonte 2008 e 2009, Brazilian All Stars em Seul, Coréia do Sul, 2009, Café de la Musique, Paris - França 2011. Em 2011 excursionou pelo interior e litoral do estado de São Paulo com o projeto 10 Anos de Revista do Samba, com apoio do ProAC da Secretaria de Cultura do Estado.

Em 2014 lançou seu quinto trabalho, o CD autoral – "Samba do Revista" sobre o qual foram escritas matérias em jornais de todo o Brasil, tais como em A Folha de S.Paulo, um artigo do jornalista Carlos Callado e na revista Raça Brasil  de circulação nacional.

Ligações externas 
Website do grupo: http://www.revistadosamba.com.br/P_imprenPort.htm
http://www.carloscalado.com.br/2014/08/revista-do-samba.html
http://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/trio-traz-roupagem-contemporanea-ao-samba-de-raiz-tradicional/
https://web.archive.org/web/20160303231810/http://racabrasil.uol.com.br/especiais/revista-do-samba/3040/
http://www.portalcultura.com.br/node/43428
http://www.sambacarioca.com.br/noticias/REVISTA-DO-SAMBA-LANCA-SEU-QUINTO-DISCO.html

Bandas formadas em 1999
Bandas de São Paulo (estado)